Огю́ст Марсе́ль Бартелеми́ (;  1796 года, Марсель — 23 августа 1867 года, там же) — французский сатирический , чьё имя неотделимо от его друга и соотечественника Жозефа Мери (1798-1866).

Вместе с Мери писал политические сатиры против Бурбонов («Ville Liade», «Les Jesuites» и др.) и Орлеанов (еженедельная газета «Nemesis»).   В 1830 г. Бартелеми выступает как поэт Июльской революции, беспощадно бичуя реакцию и ложный либерализм: к этому периоду относятся его книги «La satire politique» («Политическая сатира», 1830) и «Insurrection» («Восстание», 1831); в последней воспеты июльские дни в Париже. Сатира Бартелеми — хлесткая, злобная и, главное, беспощадно конкретная, пафос негодования питается у него доходящей до сарказма иронией, остроумно-хлестким издевательством над врагом. В конце концов поэт примирился с режимом и даже стал защищать его («Justification de l'etat de siege — «Оправдание осадного положения»).  Измена политически убеждениям лишила Бартелеми популярности, которая не вернулась и после его самозащиты («Ma justification»). При Наполеоне III всецело служил правительству.

Издания 
 Поэтические сочинения Бартелеми и Мери в 6 т., 1833.

Литература

Ссылки 
 Auguste Barthélemy (оригинальные тексты)